Annibale Brasola, ciclista italiano, nato a Galzignano Terme e fratello di Elio;
 Elio Brasola, ciclista e pistard italiano, nato a Galzignano Terme e fratello di Annibale.